Сестре могу бити:

 Сестре, српски филм из 1976. године
 Сестре, српски филм из 1981. године
 Сестре (филм), српски филм из 2011. године
 Сестре (теленовела), мексичка серија
 Сестре (група), словеначка музичка група
 Сестре (турска серија)
 Сестре (ТВ серија из 2019)